Unter Hundszungen versteht man:

 Die Fischfamilie Hundszungen (Fische) (Cynoglossidae) aus der Ordnung der Plattfische (Pleuronectiformes).
 Die Pflanzengattung Hundszungen (Pflanzen) (Cynoglossum) aus der Familie Raublattgewächse.